Бри́тиков — русская фамилия.

Известные носители:
 Бритиков, Алексей Петрович (1917—1978) — Герой Советского Союза.
 Бритиков, Анатолий Фёдорович (1926—1996) — критик и литературовед.
 Бритиков, Григорий Иванович (1908—1982) — советский организатор кинопроизводства, директор киностудии имени Горького (1955—1978).